Dicaelus är ett släkte av skalbaggar. Dicaelus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Dicaelus